Kostas Diamantopoulos ist der Name folgender Personen:

* Kostas Diamantopoulos (Fußballspieler) (* 1940), griechischer Fußballspieler 
 Kostas Diamantopoulos (Basketballspieler) (* 1946), griechischer Basketballspieler und -trainer